L'Amour aux trousses est le titre des films suivants :
 L'Amour aux trousses, film français de Jean-Marie Pallardy sorti en 1975 ;
 L'Amour aux trousses, film  français de Philippe de Chauveron sorti en 2005.